

Жінки 
 Хлопотнова Олена Іванівна (* 1963) — радянська та українська стрибунка в довжину.

Чоловіки 
 Хлопотнов Денис Юрійович (* 1978) — російський хокейний воротар.